Josef Gassner ist der Name folgender Personen:

* Josef Gassner (Politiker, 1873) (1873–1943), liechtensteinischer Landwirt und Politiker (FBP)
 Josef Gassner (Politiker, 1876) (1876–1951), liechtensteinischer Landwirt und Politiker (VP)
 Josef Gassner (Politiker, 1890) (1890–1969), österreichischer Eisenbahnschaffner und Politiker (SPÖ)
 Josef Gassner (Skirennläufer) (* 1944), liechtensteinischer Skirennläufer
 Josef M. Gaßner (* 1966), deutscher Astronom